Leath steht für:
 Leath (Cumberland), eines der fünf wards von Cumberland (England)

Leath ist der Familienname folgender Personen:
 Marvin Leath (1931–2000), US-amerikanischer Politiker